Sezon 2014 w World Touring Car Championship – jedenasta edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 13 kwietnia na Circuit International Automobile Moulay El Hassan w Marrakeszu, a zakończył się 16 listopada na Guia Circuit w Makau, po rozegraniu 12 rund składających się z 23 wyścigów. Największą zmianą w stosunku do poprzedniego sezonu były nowe samochody, w specyfikacji określanej jako TC1. Do startu dopuszczono jednak dotychczasowe auta określane jako TC2T. Tytuł mistrzowski wśród kierowców podczas Wyścigu Chin wywalczył po raz pierwszy José María López, natomiast mistrzostwo producentów rundę wcześniej przypadło Citroënowi. Trofeum Yokohamy wśród kierowców niezależnych (tylko dla jeżdżących samochodami TC2T) wygrał Franz Engstler, natomiast wśród zespołów niezależnych ROAL Motorsport, a triumfatorem w klasyfikacji Asia Trophy obejmującej kierowców i rundy azjatyckie został Filipe de Souza.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2014 została opublikowana 21 marca 2014.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Tom Chilton: RML → ROAL Motorsport
 Robert Huff: ALL-INKL.COM Münnich Motorsport → Lada Sport Lukoil
 Yvan Muller: RML → Citroën Total WTCC

Wchodzący do WTCC
 Dušan Borković: European Touring Car Cup → Campos Racing
 Pasquale Di Sabatino: ? → Liqui Moly Team Engstler
 John Filippi: Single-seater V de V Challenge → Campos Racing
 Sébastien Loeb: Rajdowe mistrzostwa świata → Citroën Total WTCC
 José María López: Super TC 2000 → Citroën Total WTCC
 Ma Qinghua: Formuła 1 (kierowca testowy) → Citroën Total WTCC
 Gianni Morbidelli: Superstars Series → ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Opuszczający WTCC
 Fredy Barth: Wiechers-Sport → ?
 Marc Basseng: ALL-INKL.COM Münnich Motorsport → United SportsCar Championship
 Tom Boardman: Special Tuning Racing → ?
 Stefano D'Aste: PB Racing → ?
 Alex MacDowall: Bamboo Engineering → FIA World Endurance Championship
 Fernando Monje: Campos Racing → ?
 James Nash: Bamboo Engineering → Blancpain Endurance Series
 Charles Ng: Liqui Moly Team Engstler → ?
 Michel Nykjær: NIKA Racing → ?
 Darryl O’Young: ROAL Motorsport → FIA World Endurance Championship

Kalendarz wyścigów 
Wstępny kalendarz wyścigów w sezonie 2014 został opublikowany 4 listopada 2013. 22 stycznia 2014 poinformowano o przesunięciu inauguracyjnego Wyścigu Maroka z 6 na 13 kwietnia, a na przełomie maja i czerwca 2014 o odwołaniu Wyścigu Stanów Zjednoczonych z powodu problemów logistycznych. Miesiąc później ogłoszono, że rundę w USA zastąpi dodatkowa runda w Chinach na torze Goldenport Park Circuit w Pekinie. Z powodu obfitych opadów deszczu odwołano również drugi wyścig na Slovakiaringu.

Zmiany w kalendarzu 
 inaugurację sezonu stanowił Wyścig Maroka (w dwóch poprzednich sezonach był nią Wyścig Włoch)
 Wyścig Węgier odbył się wcześniej niż Wyścig Słowacji
 do kalendarza powróciły Wyścig Francji i Wyścig Belgii
 nie odbyły się Wyścig Portugalii, Wyścig Stanów Zjednoczonych i Wyścig Włoch

Wyniki 

Cyfry 1 2 3 4 5 oznaczają pozycje zdobyte w kwalifikacjach, przy czym w klasyfikacji producentów punkty są przyznawane tylko dla dwóch najszybszych samochodów tego samego producenta.

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Asia Trophy

Zmiany regulaminowe 
Nowe regulacje techniczne i sportowe zostały opublikowane przez Światową Radę Sportów Motorowych w czerwcu 2013.

Regulacje techniczne 
Najważniejsze zmiany:
 moc silnika na poziomie 380 koni mechanicznych (wzrost o 50-60 KM)
 minimalna waga samochodu zredukowana z 1150 kg do 1100 kg
 koła o średnicy 18 cali (dotychczas 17 cali)
 maksymalna szerokość samochodu wynosząca 1950 mm (wzrost o 100 mm)
 długość przedniego spojlera wynosząca 100 mm
 jednopłaszczyznowe tylne skrzydło, maksymalnie na wysokości dachu
 dozwolona płaska podłoga
 zawieszenie na kolumnach MacPhersona

Regulacje sportowe 
Najważniejsze zmiany:
 dystans wyścigów wynoszący 60 km, oba ze startu zatrzymanego
 trzyczęściowe kwalifikacje (czołowa piątka kierowców w Q3)
 rezygnacja z Balance of Performance (wyrównywanie wydajności)

Przypisy

Linki zewnętrzne